Андрей Палеолог (17 января 1453, Мистра — 1502, Рим) — титулярный император Византии и деспот Мореи с 1465 до своей смерти в 1502 году. Являлся законным наследником византийского престола.

Происхождение 
Сын Фомы Палеолога и Катерины Заккарии. Внук императора Мануила II Палеолога и племянник Константина XI Драгаша. Брат великой княгини Московской Софии Палеолог.

Биография 
После падения Константинополя 29 мая 1453 года Андрей до 1460 года продолжал жить в Морее, которой правил его отец Фома Палеолог, младший брат Константина XI Драгаша. После вторжения Османской империи в Морею Андрей бежал в Италию, в Рим, под защиту папского двора.

Андрей остался в Италии. Окружающие относились к нему как к наследнику императорского трона. Сам Андрей подписывался как император Константинополя.

В 1480 году он приезжает в Москву, где, очевидно, пытается поправить своё материальное положение, а кроме того выдаёт свою дочь Марию замуж за князя Василия Верейского.

В 1480 г. он женился на простой римлянке по имени Катерина и влез в долги. Андрей уговорил папу Сикста IV дать ему два миллиона дукатов на организацию экспедиции в Морею, но истратил их на другие цели. Однако ни это, ни его готовность продать любые титулы и прерогативы честолюбивым иностранцам не поправили его финансов. Поездка в Россию ко двору сестры Софьи, предпринятая им около 1490 году, также оказалась безрезультатной. Наконец, Андрей нашёл себе друга в лице короля Франции Карла VIII, которого он посетил в 1490 году, после чего тот погасил часть его долгов. Андрей приветствовал вторжение Карла в Италию в 1493 году и поспешил на север страны присоединиться к нему. 16 сентября 1494 года он подписал с Карлом соглашение, по которому великодушно передавал тому все свои права на константинопольский, а также на трапезундский и сербский престолы, оставив за собой только Морейский деспотат. После того как в мае следующего года Карл утвердился в Неаполе, он пообещал Андрею содержание в 1200 дукатов в год. Вскоре после смерти Карла Андрей опять оказался в долгах. В начале 1502 года он подписал новое соглашение, передававшее все его права испанским монархам Фердинанду и Изабелле.

Семья 
Известна одна жена Андрея Палеолога — Катерина, которая была простой римлянкой. Известен один их сын:
 Константин Палеолог — командир папской гвардии.

Также известна дочь Мария, супруга князя Василия Верейского.

Примечания

Ссылки 
 http://vizantia.info/docs/181.htm

Литература 
 
 
 Jonathan Harris, Greek Émigrés in the West, 1400—1520, Camberley: Porphyrogenitus, 1995. ISBN 1-871328-11-X
 Jonathan Harris 'A worthless prince? Andreas Palaeologus in Rome, 1465—1502', Orientalia Christiana Periodica 61 (1995), 537-54
 Donald M. Nicol, The Immortal Emperor, Cambridge University Press, 1992, pp. 115-22. ISBN 0-521-41456-3.
 also see F. Rodriguez, Origine, cronologia esuccesione degli Imperatori Paleologo, «Riv. di Araldica e Genealogia» I, 1933.

Палеологи
Деспоты Мореи